Bühligen ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Bühligen (* 1966), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister der Stadt Merseburg
 Kurt Bühligen (1917–1985), deutscher Jagdflieger

Siehe auch:
 Bühlingen
 Bühlig